Negron bzw. Negrón bezeichnet:

 Chuck Negron (* 1942), US-amerikanischer Sänger
 Hermín Negrón Santana (1937–2012), puerto-ricanischer römisch-katholischer Weihbischof 
 Taylor Negron (1957–2015), US-amerikanischer Schauspieler